Rågrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rågrund (vid Värlax, Korsholm), Österbotten, 
 Rågrund (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Rågrund, Houtskär, Åboland, 
 Rågrund, Korpo, Åboland, 
 Rågrund, Nagu, Åboland, 
 Rågrund, Pargas, Åboland, 
 Rågrund, Kyrkslätt, Nyland,

Åland 

 Rågrund (Lemland, Åland), 
 Rågrund (Föglö, Åland),

Se även
Rågrundet
Rågrunden

Robotskapade Finlandförgreningar